Das Citta di Taranto 1988 war ein Tennisturnier der Damen in Tarent. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 26. April bis 1. Mai 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Tarent